Hadjigeorgiou ist der Familienname folgender Personen:
 Takis Hadjigeorgiou (* 1956), zyprischer Europapolitiker
 Yiannos Hadjigeorgiou (* 1964), zyprischer Tennisspieler